West Orange kan avse:

Platser
 West Orange, New Jersey – ett samhälle i Essex County, New Jersey
 West Orange, Texas  en stad i Orange County, Texas

Skolor
 West Orange High School (New Jersey) – en allmän skola i West Orange, New Jersey